Cescau kan syfta på:
 Cescau, Ariège
 Cescau, Pyrénées-Atlantiques